Панчешти има више значења:

 Панчешти (Саскут), насеље у округу Бакау у Румунији
 Панчешти (Панчешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Општина Панчешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Панчешти (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији